D12 World — второй альбом американской рэп-группы D12, выпущенный 27 апреля 2004 на лейбле Shady Records. Существует ограниченное DVD-издание о том, как создавался альбом, также включающее в себя безцензурные версии клипов «My Band» и «40 Oz.».

Дебют альбома 
D12 World дебютировал на верхней позиции хит-парадов США, Великобритании и Австралии, под № 2 в Германии, продав более чем 500 000 копий на первой неделе только в США. «My Band», первый сингл, также стал № 1 в Австралии, американском чарте «Топ 40», британском и немецком «Топ 5», а также вошёл в Billboard Hot 100.

Список композиций

Продажи в США 
Альбом достиг статуса мультиплатинового (продано свыше 2 миллионов копий) в США.
 Неделя 1: 551,920 (#1 on Billboard 200 Albums Chart)
 Неделя 2: 200,379 (#2 в Top 200)
 Неделя 3: 116,572 (#4 в Top 200)
 Неделя 4: 93,492 (#6 в Top 200)
 Неделя 5: 70,243 (#8 в Top 200)
 Неделя 6: 66,967 (#8 в Top 200)
 Неделя 7: 58,905 (#7 в Top 200)
 Неделя 8: 68,507 (#7 в Top 200)
 Неделя 9: 63,528 (#9 в Top 200)
 Неделя 10: 66,439 (#12 в Top 200)
 Неделя 11: 59,838 (#11 в Top 200)
 Неделя 12: 58,605 (#14 в Top 200)
 Неделя 13: 51,323 (#15 в Top 200)
 Неделя 14: 40,884 (#22 в Top 200)
 Неделя 15: 37,182 (#21 в Top 200)

Примечания

Ссылки 

 http://www.d12online.com/index.html
 http://www.d12world.com/

Альбомы Shady Records
Альбомы Interscope Records
Альбомы на английском языке
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200
Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums
Альбомы D12